Maple River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maple River Township (Iowa)
 Maple River Township (Michigan)
 Maple River Township (North Dakota)